Monarchia Habsburgów – nazwa związku państw w unii personalnej, w latach 1526–1804
 Cesarstwo Austriackie – państwo w latach 1804–1867 (formalnie do 1918)
 Austro-Węgry – państwo w latach 1867–1918, przekształcone z Cesarstwa Austriackiego

Zobacz też 
 Habsburgowie